La finale de la Coupe UEFA 2001-2002 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  au Feijenoord Stadion de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe néerlandaise du Feyenoord Rotterdam aux Allemands du Borussia Dortmund. Le match se termine par une victoire des Rotterdamois sur le score de 3 buts à 2, ce qui constitue leur deuxième sacre dans la compétition après 1974, ainsi que leur troisième titre européen avec leur victoire en Ligue des champions en 1970.

Vainqueur de la finale, Feyenoord est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2002 contre le Real Madrid, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Il s'agit de la première fois, depuis l'introduction des finales à match unique sur terrain neutre en Coupe UEFA en 1998, que le stade hôte de la finale se trouve être celui d'un des finalistes.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Jon Dahl Tomasson

Statistiques 

</div>

Notes et références

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2001-2002
 Supercoupe de l'UEFA 2002

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 2001-2002

2001-2002
Compétition de football à Rotterdam
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Face-à-face du Borussia Dortmund
Football en 2002
Sport aux Pays-Bas en 2002
Sport en mai 2002